Qamusivinnguaq bezeichnet:
 Qamusivinnguaq (Insel), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qamusivinnguaq (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland